La fasciolopsiasi è una malattia parassitaria che può colpire sia gli esseri umani sia gli animali:
Fasciolopsiasi animale
Fasciolopsiasi umana – distomatosi intestinale